Gymnasium Laurentianum ist der Name mehrerer deutscher Schulen:

 Gymnasium Laurentianum Arnsberg
 Gymnasium Laurentianum Köln
 Gymnasium Laurentianum Warendorf